Indicele libertății presei este un clasament anual al țărilor, compilat și publicat de către organizația Reporteri fără frontiere, ce evaluează libertatea presei în fiecare țară. Acest clasament dorește să măsoare gradul de libertate pe care jurnaliștii, organizațiile de presă, și utilizatorii de internet îl au în fiecare țară, precum și eforturile depuse de autorități de a respecta această libertate. Indicele de libertate a presei măsoară numai libertatea presei, nu și calitatea jurnalismului sau alte încălcări generale ale drepturilor omului.

Metodologie 

Raportul este parțial bazat pe un chestionar care pune întrebări despre pluralism, independența media, existența "auto-cenzurii", cadrul legislativ și transparența din mass-media. Chestionarul ia în considerare cadrul legal pentru mass-media (inclusiv sancțiuni pentru jurnaliști, existența unui monopol de stat pentru anumite tipuri de mass-media și modul în care mass-media sunt reglementate) precum și nivelul de independență a mass-mediei publice. De asemenea, se mai iau în considerare încălcări ale fluxului liber de informații pe Internet. Personalul de la Reporteri Fără Frontiere iau în considerare inclusiv violența împotriva jurnaliștilor, a utilizatorilor de internet (e.g. bloggeri), a asistenților mass-media, precum și abuzurile atribuite statului, forțelor armate, organizațiilor clandestine sau grupurilor de presiune. O parte mai mică a scorului corespunde gradului de libertate a presei, așa cum este raportat de către organizațiile mass-media care iau parte la chestionar. Chestionarul este trimis la organizațiile partenere ale Reporteri Fără Frontiere, precum și la aproximativ 150 de corespondenți din întreaga lume, jurnaliști, cercetători, juriști și activiști pentru drepturile omului.

Vezi și 
 Libertatea presei

Referințe 

Liste de țări
Liste economice